Краснодон — многозначный термин.

Топоним 
 Краснодон — город областного подчинения в Луганской области Украины.
 Краснодон — посёлок городского типа, подчинённый Краснодонскому городскому совету Луганской области Украины, в 14 километрах от города Краснодон.
 Краснодон — железнодорожная станция в городе Суходольск Луганской области Украины на линии Семейкино — Лихая.

Другое 
 «Краснодон» — плавучая мастерская «ПМ-9» Черноморского флота ВМФ СССР, позднее была передана ВМС Украины, где получила название «Краснодон» (U803). Впоследствии была переклассифицирована в корабль управления и переименована в «Донбасс» (U500).

См. также 
 Краснодонский